Stor-Grundtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Grundtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (14,4 ha)
Stor-Grundtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,05 ha)

Se även
Grundtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn